Hathyar steht für:

 Hathyar (1989), indischer Film aus dem Jahr 1989
 Hathyar: Face to Face with Reality, indischer Film aus dem Jahr 2002